

Катавісса — місто, штат Пенсільванія
 Катавісса Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія